À la folie peut désigner :

 À la folie, film français de Diane Kurys sorti en 1994 ;
 À la folie (), film américain de Drake Doremus sorti en 2011 ;
 À la folie (), film documentaire chinois de Wang Bing sorti en 2013 ;
 À la folie, album de Francky Vincent sorti en 1999 ;
 À la folie !, bande dessinée de la série Titeuf écrite et dessinée par Zep en 2012 ;
 À la folie, troisième album des Naive New Beaters sorti en 2016 ;
 À la folie, film  français d'Audrey Estrougo sorti en 2020. 
 à la folie, téléfilm français diffusé la première fois en 2022.

Voir aussi 
 À la folie... pas du tout, film français de Lætitia Colombani sorti en 2002